Osoby o tym nazwisku:
 Henry T. Rainey – amerykański polityk
 Joseph Rainey – amerykański polityk
 Ma Rainey – amerykańska wokalistka